Venedey ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Venedey (1902–1969), deutscher Jurist und Politiker (SPD), Staatsminister des Innern von Groß-Hessen
 Hermann Venedey (1904–1980), deutscher Pädagoge und Direktor u. a. des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Konstanz
 Jacob Venedey (1805–1871), deutscher Jurist, Publizist und Politiker
 Martin Venedey (1860–1934), deutscher Jurist und Politiker (DDP)
Michael Venedey (1770–1846), deutscher Jurist, Mitbegründer des Kölner Anwaltsvereins
 Henriette Obermüller-Venedey (1817–1893), Ehefrau von Jacob Venedey, badische Revolutionärin und Frauenrechtlerin